Stablo bezeichnet:

 den deutschen Namen der belgischen Stadt Stavelot
 das Kloster Stablo in dieser Stadt, das ein Teil der Reichsabtei Stablo-Malmedy war